Argentinië:
 Libertad (Buenos Aires), een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires
 Libertad (Chaco), een plaats in de Argentijnse provincie Chaco
 Libertad (departement), een departement van de Argentijnse provincie Chaco
 Filipijnen:
 Libertad (Antique), een gemeente in de Filipijnse provincie Antique
 Libertad (Misamis Oriental), een gemeente in de Filipijnse provincie Misamis Oriental
 Mexico:
 Libertad (Chihuahua)
 Libertad (Chiapas)
 Libertad (Quintana Roo)
 Libertad (Tabasco)
 Venezuela:
 Libertad (Anzoátegui)
 Libertad (Barinas)
 Libertad (Cojedes)
 Libertad (Táchira)
Overig
 Libertad (Delirious?), een album van Delirious?